Александр Лидерс: Лидерс, Александр Георгиевич (род. 1949) — российский психолог, автор книг по семейной психологии и психоанализу.
 Лидерс, Александр Николаевич (1790—1874) — граф, русский генерал-адъютант и генерал от инфантерии.